Lynx o constel·lació del Linx, constel·lació de l'hemisferi nord
 Lynx, nom llatí del gènere de felins linx
 Lynx (consola), consola d'Atari
 Lynx (navegador web), navegador d'hipertext de format 80 x 24 desenvolupat per la Universitat de Kansas
 Lynx (avió espacial)
 Editorial Lynx, editorial fundada el 1989 a Barcelona per Ramon Mascort, Jordi Sargatal i Josep del Hoyo 
 Alix Lynx, actriu porno als Estats Units